RTK son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 la Radio y Televisión de Kosovo; o
 el sistema de navegación RTK.

Siglas